La saison 2020-2021 du championnat d'Espagne de football de deuxième division est la quatre-vingt-dixième édition de la deuxième division espagnole, la  l'appellation LaLiga SmartBank. Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-un autres.

En fin de saison, les deux premiers du classement final sont promus en Liga alors que les clubs classés entre la  et la  disputent les barrages pour déterminer la troisième équipe promue. En bas de classement, les quatre derniers sont relégués et remplacés par les quatre meilleures formations de Segunda División B.

Équipes participantes

Nombre d'équipes par communauté autonome

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quinze d'entre elles étant déjà présentes la saison dernière, auxquelles s'ajoutent quatre promus de Segunda División B et trois relégués de LaLiga Santander.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, et enfin du nombre de buts marqués.

Domicile et extérieur

Leader par journée

Dernier par journée

Résultats

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.

À l'issue de deux journées différentes, plusieurs équipes étaient classées ex æquo selon tous les points du règlement :

En gras et italique, les équipes comptant un match en retard ; en gras, italique et souligné, celles en comptant deux :

Résultats par match

Barrages de promotion

Demi-finales

Finale

Statistiques

Meilleurs buteurs 
Mise à jour :

Meilleurs passeurs 
Mise à jour :

Meilleurs gardiens 
Le trophée Zamora est un trophée décerné par le journal espagnol Marca au meilleur gardien évoluant dans le championnat de LaLiga SmartBank, il récompense le gardien ayant le meilleur ratio de buts encaissés par match.

Récompenses mensuelles 
Les Prix LFP sont des récompenses officielles mensuelles décernées par la LFP aux meilleur joueur du mois en LaLiga SmartBank.

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Autres statistiques 
 Premier but de la saison :  Juanto Ortuño  pour le CD Castellón contre le SD Ponferradina (1-2), le  ().
 Premier but contre son camp :  Claudio Mendes  (UD Las Palmas), pour le Real Saragosse (2-2), le  ().
 Premier penalty :
 Transformé :  Adrián Embarba  pour l'Espanyol de Barcelone contre l'Albacete Balompié (3-0), le  ().
 Raté :  Alfredo Ortuño   pour l'Albacete Balompié contre le Real Oviedo (1-1), le  ().
 Premier doublé :  Uroš Đurđević  (1-0) et  (2-0) pour le Sporting de Gijón contre le Girona FC (2-0), le  ().
 Premier triplé :  José Corpas  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour l'UD Almería contre le CF Fuenlabrada (3-0), le  ().
 But le plus rapide d'une rencontre :  Landry Dimata   pour l'Espanyol de Barcelone contre la SD Ponferradina (4-1), le  ().
 But le plus tardif d'une rencontre :  Juan Muñoz Muñoz  et  pour le CD Leganés contre l'UD Almería (1-1), le  ().
 Premier carton jaune :  Aythami Artiles (UD Las Palmas)  contre le CD Leganés (1-0), le  ().
 Premier carton rouge :  Aythami Artiles (UD Las Palmas)  contre le CD Leganés (1-0), le  ().
 Match(es) le(s) plus violent(s) : 13 cartons jaunes et 1 carton rouge
  Christian (Real Oviedo) ,  Marco Sangalli (Real Oviedo) ,  Gustavo Blanco Leschuk (Real Oviedo) ,  Pathé Ciss (CF Fuenlabrada) ,  Aboubakary Kanté (CF Fuenlabrada) ,  Carlos Hernández (Real Oviedo) ,  Randy Nteka (CF Fuenlabrada) ,  Pol Valentín (CF Fuenlabrada) ,  Mossa (Real Oviedo) ,  Sergio Tejera (Real Oviedo) ,  Borja Valle (Real Oviedo)  et  Jano (CF Fuenlabrada) , lors du match CF Fuenlabrada – Real Oviedo (2-2), le   ().
 Champion d'automne : Espanyol de Barcelone
 Champion : Espanyol de Barcelone
 Meilleure attaque : Espanyol de Barcelone (71 buts marqués).
 Pire attaque : UD Logroñes (28 buts marqués).
 Meilleure défense : Espanyol de Barcelone, RCD Majorque et Sporting de Gijón (28 buts encaissés).
 Pire défense : CD Castellón (54 buts encaissés).
 Meilleure différence de buts : Espanyol de Barcelone ()
 Pire différence de buts : UD Logroñes ()
 Journée de championnat la plus riche en buts :  (33 buts).
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  (13 buts).
 Plus large victoire à domicile : 5 buts d'écart
 UD Las Palmas – CD Lugo (6-1), le  ().
 Plus large victoire à l'extérieur : 5 buts d'écart
 Real Saragosse – CD Leganés (0-5), le  ().
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 7 buts
 UD Las Palmas – CD Lugo (6-1), le  ().
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur : 3 buts
  José Corpas  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour l'UD Almería contre le CF Fuenlabrada (3-0), le  ().
  Sekou Gassama  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour le CF Fuenlabrada contre l'AD Alcorcón (3-0), le  ().
  Sadiq Umar  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour l'UD Almería contre la SD Ponferradina (3-1), le  ().
  Uroš Đurđević  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour le Sporting de Gijón contre l'UD Logroñes (4-0), le  ().
  Rober  (2-1),  (4-1) et  (5-1) pour l'UD Las Palmas contre le CD Lugo (6-1), le  ().
  Javi Puado  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour l'Espanyol de Barcelone contre l'UD Las Palmas (4-0), le  ().

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football de deuxième division
 LaLiga Santander 2020-2021
 Segunda División B 2020-2021

Lien externe 
  Site officiel

2020-2021
Football M2
Espagne M2
Championnat M2